Gustav Schacherl ist der Name folgender Personen:

* Gustav Schacherl (Heimatforscher) (1834–1917), österreichischer Ordensgeistlicher und Heimatforscher 
 Gustav Schacherl (Chemiker) (1853–1937), österreichischer Chemiker und Pharmakologe